Lallier et L'Allier peut désigner :

Patronyme

Étienne Peyret-Lallier est un juriconsulte et homme politique français né à Saint-Étienne le  et mort à la Mulatière près de Lyon le .
Georges de l'Allier (1758-1819) est un homme politique français. 
Jean-Paul L'Allier O.Q. ( à Hudson -  Québec  ) est un homme politique et diplomate québécois.
Marc-Armand Lallier (né le  à Paris - mort le ) est un religieux français du , qui fut successivement évêque de Nancy (1949-1956), archevêque de Marseille (1956-1966) et archevêque de Besançon (1966-1980).
Jean-Étienne Lallier (né vers 1830 - mort à la fin du ) est un inventeur et constructeur français, et notamment l'un des premiers constructeurs de la célèbre moissonneuse-lieuse.

Toponyme
Montigny-l'Allier est une commune française, située dans le département de l'Aisne et la région Picardie.
L'Allier, département français.
 Montagne de l'Allier, sommet de , situé près du tunnel des Grands Goulets dans la Drôme.